Menczer ist der Familienname folgender Personen:

 Aron Menczer (1917–1943), österreichischer Pädagoge 
 Erico Menczer (1926–2012), italienischer Kameramann
 Filippo Menczer (* 1965), italienisch-amerikanischer Informatiker

Siehe auch:
 Mentzer